Drenow ist der deutsche Name zweier Dörfer in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
  Drenow, ehemals im Kreis Belgard; siehe: Drzonowo Białogardzkie
  Drenow, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin; siehe: Drzonowo (Kołobrzeg)

Drenow bezeichnet außerdem
 Drenow, ein ausgedehntes Waldgebiet im Mittelalter nordwestlich von Rostock, siehe Hägerort

Des Weiteren ist Drěnow der obersorbische Ortsname von Thräna (Hohendubrau) im Landkreis Görlitz, Sachsen